City-Galerie ist der Name folgender Einkaufszentren in Deutschland:

 City-Galerie Aschaffenburg
 City-Galerie Augsburg

 City-Galerie Siegen

Siehe auch:
Restaurant de la City-Galerie